Эскадренные миноносцы типа «Сауро» — тип эскадренных миноносцев Королевского итальянского флота, построенных в середине 1920-х годов. Являлись дальнейшим развитием эсминцев типа «Селла».

Конструкция 
От предшествующего типа эсминцы «Сауро» отличались увеличенными размерами и трёхтрубными 533-мм торпедными аппаратами. Кроме того, они имели более массивные ходовой мостик и боевую рубку. Артиллерия была представлена 120-мм орудиями в спаренных установках.
В машинном отделении эсминцев каждый паровой котёл располагался в собственном котельном отделении, что повышало живучесть корабля.

Служба 
В 1935 году все 4 эсминца типа «Сауро» были отправлены в Красное море для несения службы в колонии Итальянская Эритрея и базировались в порту Массауа.

После начала войны и вступления в неё Италии, флот в Красном море оказался изолированным от главных сил Реджиа Марина.

21 октября 1940 года эсминцы «Назарио Сауро» и «Франческо Нулло» совместно с двумя эсминцами типа «Леоне» атаковали английский конвой, повредив одно транспортное судно. Атака была отбита новозеландским лёгким крейсером «Линдер» и британским эсминцем «Кимберли». При этом «Франческо Нулло» был торпедирован «Кимберли», выбросился на мель и уничтожен английской авиацией на следующий день.

Остальные 3 эсминца были уничтожены английской авиацией при попытке атаковать британскую базу в Порт-Судане.

Список кораблей

Примечания

Источники 
 
 

Эскадренные миноносцы Италии периода Второй мировой войны
Эскадренные миноносцы по типам
Военные корабли и суда Orlando